Rad kan syfta på:

Rad – en tidigare enhet för absorberad strålningsdos, se gray
Rad – den härledda SI-enheten för vinklar, se radian

Se även 
 RAD